PFK Piešťany (celým názvem: Prvý futbalový klub Piešťany) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Piešťany. Od sezóny 2017/18 působí v sedmé lize Oblastného futbalového zväzu Trnava, sk. B.

Založen byl v roce 1912 pod názvem Pöstényi AFC (Pöstényi Atleticai és Futbal Club). V roce 2015 zaniklo, po 102leté nepřetržité činnosti, mužské družstvo. Vedení se poté nadále rozhodlo udržovat pouze činnost mládežnických družstev. Mužské družstvo bylo obnoveno v roce 2016 po přihlášení do nejnižší soutěže v okrese Trnava.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu PFK Piešťany s kapacitou 8 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – Pöstényi AFC (Pöstényi Atleticai és Futbal Club)
 1919 – Piešťanský ŠK (Piešťanský športový klub)
 1929 – Piešťanský FK (Piešťanský futbalový klub)
 TJ Slavoj Piešťany (Telovýchovná jednota Slavoj Piešťany)
 PFK Piešťany (Prvý futbalový klub Piešťany)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1958–1960: 2. liga – sk. B
 1960–1961: 2. liga – sk. C
 1961–1963: Krajský přebor – sk. Západ
 1963–1965: I. A trieda  – sk. Jih
 1965–1981: Krajský přebor – sk. Západ
 1981–1982: Divize – sk. Západ
 1982–1983: I. A trieda  – sk. Jihozápad
 1983–1985: Divize – sk. Západ (Severozápad)
 1987–1991: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1991–1993: Divize – sk. Západ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1995: 3. liga – sk. Západ
 1995–2000: 2. liga
 2000–2001: 3. liga – sk. Západ
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2012: Majstrovstvá regiónu 
 2012–2015: 3. liga – sk. Západ

 2016–2017: 8. liga  – sk. B
 2017–: 7. liga  – sk. B

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
PFK